Carole est un prénom féminin  d'origine germanique dérivé du prénom Karl, fêtée le 17 juillet.

Personnalités portant le prénom Carole 
 
 Carole Baillien, comédienne et auteur de théâtre et de cinéma belge
 Carole Bouquet, actrice de cinéma française
 Carole Brana, actrice française
 Carole David, poète et romancière québécoise
 Carole Dekeijser, peintre belge
 Carole Fredericks,  chanteuse américaine
 Carole Freeman, femme politique canadienne
 Carole Gaessler, journaliste française
 Carole James, femme politique canadienne
 Carole King, chanteuse, compositrice et musicienne américaine
 Carole Laure, actrice, réalisatrice, scénariste et productrice canadienne
 Carole Lavallée, femme politique canadienne
 Carole Lombard, actrice américaine
 Carole Merle, skieuse française
 Carole Montillet, skieuse alpine française
 Carole Poliquin, réalisatrice québécoise
 Carole Richert, actrice de cinéma française
 Carole Rousseau, animatrice de télévision française
 Carole Saturno, écrivaine française
 Carole Tennessy, première dauphine de Miss France
 Carole Théberge, femme politique québécoise
 Carole Tremblay, écrivaine canadienne
 Carole Zalberg, écrivain français

Patronymie

 Lionel Carole (né en 1991) est un footballeur français.
 Sébastien Carole (né en 1982) est un footballeur français.

Autres 
 Carole, danse
 Déambulatoire d'une église. On disait aussi girole.
 Circuit Carole, circuit sur route fermée

Titres 

 OK Carole est le deuxième album du groupe Bijou.
 Carole, un film italo-franco-espagnol réalisé par Lucio Fulci et sorti en 1971

Voir aussi 

Prénom féminin
Patronyme français